Новокам'янська сільська рада — Львівська область, Жовківський район
 Новокам'янська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район
 Новокам'янська сільська рада — Херсонська область, Каховський район